Нижнепопо́в — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Административный центр Нижнепоповского сельского поселения.

География 
Расположен на левом берегу реки Калитва, близ города Белая Калитва.

Улицы

Население

Примечания

Ссылки 
  История хутора на сайте Нижнепоповской школы
 Нижнепопов на сайте RussiaOutdoors
 Погода в хуторе
 История Нижнепоповского сельского поселения на сайте Администрации Нижнепоповского сельского поселения

Населённые пункты Белокалитвинского района